Кури:
 Кури — Сабінське місто, що розташовувалося за 28 км від Риму. 
 Кури — застаріла назва західнобалтійської народності курши. 
 Кури — інша назва курей. 
 Кури — село в Витегорському районі Вологодської області.

Див. також  
 Кура
 Курка